Караой — название населённых пунктов в Казахстане:

 Караой — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Караой — разъезд в Аксуском районе Алматинской области.
 Караой — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Караой — село в Илийском районе Алматинской области.
 Караой — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Караой — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Караой — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Караой (до 2018 г. - Чёрная Впадина) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Караой — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Караой — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Караой — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
Кара-Ой